Серия А 1930/1931 () — 2-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 28 сентября 1930 года и завершился 28 июня 1931 года. В 3-й раз в своей истории победителем турнира стал туринский «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1930/1931
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1930 году
Спорт в Италии в 1931 году